
Га́лин (женская форма — ) — русская и тюркская фамилия. Тюркский вариант происходит от имени  (а оно, в свою очередь, от арабского имени Али); русский вариант — от имени Гали́на. Известные носители:

 
 Галин, Антон Герасимович (1917—1991) — шофёр, Герой Социалистического Труда.
 Галин, Борис Абрамович (1904—1983) — русский советский писатель и журналист.
 Галин, Дмитрий Александрович (род. 1989) — российский футболист, игрок в пляжный футбол.
 Галин, Константин Иванович (1920—1998) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Галин, Лев Александрович (1912—1981) — советский учёный в области механики.
 Галин, Михаил Петрович (1918—1998) — Герой Советского Союза.
 Галин, Пётр Иванович (1923—1990) — Герой Советского Союза.
 Галин, Рудолф (1928—2004) — югославский хорватский легкоатлет, метатель молота.
 Галин, Фанур Зуфарович (род. 1947) — советский и российский химик.

См. также 
 
 Галлин — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.